Mastenbroek steht für:

Ortsname: 
 Mastenbroek (Zwartewaterland), ein Ort in der Gemeinde Zwartewaterland in der niederländischen Provinz overijssel

Familienname:

 Edith Mastenbroek (1975–2012), niederländische Politikerin (PvdA)
 Hendrika Mastenbroek (1919–2003), niederländische Schwimmerin
 Johannes Christoffel Jan Mastenbroek (1902–1978), niederländischer Fußballtrainer und Sportdirektor